Auschwitz est un nom propre allemand qui peut désigner :
 Auschwitz, Auschwitz-Birkenau, un camp de concentration et d'extermination allemand de la Seconde Guerre mondiale, installé près de la ville d'Oświęcim, en Pologne (1941-45) et part de la Solution Finale. C'est le symbole de la Shoah. 
 Auschwitz I était le commencement d'un camp modèle près de la ville d'Oświęcim. Mais Auschwitz I était un camp de travail forcé  (1940-45)
 Auschwitz III ou Konzentrationslager Monowitz-Buna (1942-45 ; un autre camp de concentration du Troisième Reich près d'Auschwitz-Birkenau) 
 Le musée national Auschwitz-Birkenau (polonais, crée 1947)
 Auschwitz, le nom allemand de la ville annexée polonaise d'Oświęcim (1939-45) près de laquelle ont été construits les camps ci-dessus.
 Comité international d'Auschwitz (CIA, 1952, fondé par des survivants)
 Procès d'Auschwitz (1947) 
 Orchestre des femmes d%27Auschwitz
 Auschwitz (2000), bande dessinée documentaire.
 Album d'Auschwitz (un ensemble de photographies prises à l'été 1944)   
 Auschwitz, chanson de Francesco Guccini

Voir aussi 
 Journée internationale dédiée à la mémoire des victimes de l'Holocauste, le , à la date d’anniversaire de la libération d’Auschwitz.
 Powiat d'Oświęcim, une région administrative de la Voïvodie de Petite-Pologne.

Homonymie de toponyme
Homonymie de titre